Konference (z lat.: conferre, confero, contuli, collatum; česky: shromáždit) je obvykle kratší diskusní setkání kompetentních osob k určitému tématu. Může být jednorázové nebo periodické, někdy je to i trvalá instituce. 

 Tisková konference
 Elektronická konference
 E-mailová konference
 Vědecká konference
 Biskupská konference
 Pedagogická konference

mezistátní konference
 Mírová konference – více významů (rozcestník)
 Mezivládní konference
 Mezinárodní konference
 Pařížská konference – více významů (rozcestník)
 Konference velvyslanců (od 1919)
 Konference ve Spa (1920)
 Washingtonská konference (1921)
 Londýnská konference (1930)
 Ottawská konference (1932)
 Konference v Évianu (1938)
 Konference druhé světové války
 Konference ve Wannsee (1942)
 Casablanská konference (1943)
 Káhirská konference (1943)
 Teheránská konference (1943)
 Bujanská konference (1943/44)
 Jaltská konference (1945)
 Postupimská konference (1945)
 Ženevská konference (1954)
 Bandungská konference (1955)
 Messinská konference (1955)
 Světová turistická konference 1980
 Madridská konference (1991)
 Konference OSN o udržitelném rozvoji

ostatní
 Konference (hrušeň) – odrůda hrušně
sport
 Východní konference (NHL) a Západní konference (NHL) – severoamerické hokejové soutěže
 Východní konference (NBA) a Západní konference (NBA) – severoamerické basketbalové soutěže

film
 Konference ve Wannsee (film)

Související články 
 kongres
 summit

Externí odkazy